Ngola bezeichnet:
 eine portugiesische Kreolsprache in São Tomé und Príncipe, siehe Angolar (Sprache)
 ein historisches Königreich im heutigen Angola und den Titel seiner Herrscher, siehe Königreich Ndongo
 eine Gemeinde im angolanischen Kreis Caluquembe, siehe N’gola
 eine angolanische Biermarke, siehe N’gola (Biermarke)

Siehe auch:
 Angola (Begriffsklärung)